Јапан је учествовао 17. Светском првенству у атлетици на отвореном 2019. одржаном у Дохи од 27. септембра до 6. октобра седамнаести пут, односно учествовао је на свим првенствима до данас. Јапан је пријавио 49 учесника (34 мушкарца и 15 жена) који су се такмичили у 24 дисциплине (15 мушких, 8 женских и 1 мешовита).,

На овом првенству Јапан је по броју освојених медаља заузео 8. место са 3 освојене медаље (2 златне и 1 бронзана). У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Јапан је са 8 учесника у финалу заузео 11. место са 33 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Абдул Хаким Сани Браун — 100 м, 4х100 м
 Јошихиде Кирју — 100 м, 4х100 м
 Јуки Коике — 100 м, 200 м, 4х100 м
 Кирара Шираиши — 200 м, 4х100 м
 Џун Јамашита — 200 м, 4х100 м
 Julian Jrummi Walsh — 400 м, 4х400 м
 Хироки Јамагиши — Маратон
 Јуки Каваучи — Маратон
 Кохеј Футаока — Маратон
 Шуња Такајама — 110 м препоне
 Таио Канај — 110 м препоне
 Шунсуке Изумија — 110 м препоне
 Такатоши Абе — 400 м препоне
 Масаки Тојода — 400 м препоне
 Шухеј Тада — 4х100 м
 Шота Изукa — 4х400 м
 Кентаро Сато — 4х400 м
 Кота Вакабајаши — 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Томоја Тамура — 4х400 м (м+ж)
 Тошиказу Јаманиши — Ходање 20 км
 Коки Икеда — Ходање 20 км
 Еики Такахаши — Ходање 20 км
 Јусуке Сузуки — Ходање 50 км
 Хајато Кацуки — Ходање 50 км
 Томохиро Нода — Ходање 50 км
 Наото Тобе — Скок увис
 Рио Сато — Скок увис
 Такаши Ето — Скок увис
 Сеито Јамамото — Скок мотком
 Даичи Савано — Скок мотком
 Масаки Ејима — Скок мотком
 Јуки Хашиока — Скок удаљ
 Шотаро Широјама — Скок удаљ
 Хибики Цуха — Скок удаљ
 Рјохеј Арај — Бацање копља
 Кеисуке Уширо — Десетобој

 Жене:
 Нозоми Танака — 5.000 м
 Ајуко Сузуки — 5.000 м
 Хитоми Нија — 10.000 м
 Минами Јаманоучи — 10.000 м
 Мизуки Танимото — Маратон
 Мадока Накано — Маратон
 Ајано Икемицу — Маратон
 Асука Терада — 100 м препоне
 Ајако Кимура — 100 м препоне
 Сеика Аојама — 4х400 м (м+ж)
 Саки Такашима — 4х400 м (м+ж)
 Кумико Окада — Ходање 20 км
 Нанако Фуџиј — Ходање 20 км
 Масуми Фучисе — Ходање 50 км
 Нанака Кори — Бацање диска
 Харука Китагучи — Бацање копља
 Jука Сато — Бацање копља

Освајачи медаља (3)

Злато (2) 
 Тошиказу Јаманиши — 20 км ходање
 Јусуке Сузуки — 50 км ходање

Бронза (1) 
 Шухеј Тада, Кирара Шираиши, Јошихиде Кирју,  Абдул Хаким Сани Браун, Јуки Коике* — 4х100 м

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене

Мешовито

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. на сајту ИААФ
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2019.
Јапан на Светском првенству у атлетици на отвореном